In 1930/31 werd het 31ste voetbalkampioenschap gespeeld dat georganiseerd werd door de Zuid-Duitse voetbalbond. SpVgg Fürth werd kampioen en plaatste zich voor de eindronde om de Duitse landstitel, net zoals de vicekampioen Eintracht Frankfurt. TSV 1860 München plaatste zich als derde deelnemer uit de groep van niet-kampioenen.

Frankfurt versloeg Fortuna Düsseldorf en werd dan door Hamburger SV verslagen. Fürth versloeg SpVgg 1899 Leipzig en werd dan Hertha BSC verslagen. TSV 1860 versloeg Meidericher SV 02, TeBe Berlin en Holstein Kiel. In de finale trof de club verdedigend kampioen Hertha. Hertha won met 3-2 en verlengde de titel.

Eindronde

Kampioenen

Niet-kampioenen

Noord

Play-off

Zuid

Wedstrijd om derde deelnemer eindronde

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Zuid-Duitse voetbalbond
Duits competitievoetbal 1930/31